Петра Лангрова ne Марі П'єрс виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Гарроне і Мерседес Пас 6–3, 6–7(5), 6–3.

Сіяні пари 

 Лаура Гарроне /  Мерседес Пас (фінал)
 Петра Лангрова /  Марі П'єрс (чемпіонки)

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Каті Каверзасіо /  Крістін Годрідж (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Internazionali Femminili di Palermo